Misa sau MISA se poate referi la:

 Misă, o compoziție muzicală polifonică religioasă pentru cor și soliști, pe textul tradițional al liturghiei catolice
 Mișcarea de Integrare Spirituală în Absolut, asociație cu preocupări în domeniul Yoga din România, înființată de Gregorian Bivolaru
 Misa (râu în Italia)
 Misa (râu în Letonia)

Vezi și 
 Misia